My Prerogative névvel a következő cikkek találhatók:
 My Prerogative (Bobby Brown-dal)
 My Prerogative (Britney Spears-dal)